Àrea d'Oficina Tècnica, organisme dels Mossos d'Esquadra que assessora la Direcció General de la Policia
 Army of Two, videojoc desenvolupat per Electronic Arts
 Attack on Titan, sèrie manga publicada per l'editorial Kōdansha
 Compilació AOT (del seu nom en anglès Ahead-Of-Time), mètode de compilació en la que la traducció a llenguatge de màquina es produeix abans de l'execució del programa